«Месяц в деревне» — спектакль Московского драматического театра на Малой Бронной по одноимённой пьесе И. С. Тургенева, поставленный в 1977 году Анатолием Эфросом. Спектакль был записан для телевидения в 1983 году.

Сюжет 

Сыну богатых помещиков, Натальи Петровны и Аркадия Сергеича Ислаевых, нанимают молодого учителя Беляева. Вскоре Наталья Петровна понимает, что влюблена в него. Пользуясь своим положением и умом, она выведывает у Верочки, её воспитанницы 17 лет, что та в свою очередь тоже любит Беляева. Видя в Верочке соперницу, Наталья Петровна пускает в ход разные хитрости и даже задумывает выдать Верочку за пожилого и глупого соседа Большинцова. В течение всего действия Ракитин, друг семьи, стремится образумить Наталью Петровну…

В ролях 
 Ольга Яковлева — Наталья Петровна
 Леонид Броневой — Игнатий Ильич Шпигельский
 Иван Шабалтас — Алексей Николаевич Беляев
 Олег Вавилов — Михайло Александрович Ракитин
 Исаак Кастрель — Аркадий Сергеич Ислаев
 Анна Каменкова — Верочка
 Мария Адрианова — Анна Семёновна Ислаева
 Альбина Матвеева — Лизавета Богдановна
 Кирилл Глазунов — Афанасий Иванович Большинцов

Создатели спектакля 
 Постановка: Анатолий Эфрос
 Художник: Дмитрий Крымов

В спектакле звучит музыка из произведений Моцарта и Россини

Создатели телеверсии 
 Оператор: Борис Лазарев.

185 мин

Примечания 

Спектакли СССР
Спектакли России
Спектакли Анатолия Эфроса
Спектакли по алфавиту
Спектакли СССР 1977 года